

Film
Undressed – film del 1928 diretto da Phil Rosen
Undressed – cortometraggio del 2014 diretto da Rahdy Elwan

Musica
 Undressed – album dei Pansy Division del 1993
 Undressed – album di Kim Cesarion del 2014
 Undressed – singolo di Kim Cesarion del 2013

Televisione
 Undressed – serie televisiva di MTV
 Undressed – programma televisivo di NOVE